Fosato ima više značenja:
 Fosato (Breša)
 Fosato (Kjeti)
 Fosato (Kuneo)
 Fosato (La Specija)
 Fosato (Mantova)
 Fosato (Pezaro i Urbino)
 Fosato (Prato)
 Fosato (Savona)